Ringguth ist der Familienname folgender Personen:

 Ron Ringguth (* 1966), deutscher Reporter
 Rudolf Ringguth (* 1924), deutscher Journalist
 Wolf-Dieter Ringguth (* 1958), deutscher Politiker